До́мская пло́щадь () — одна из площадей в историческом районе Старый город в Риге. Находится на пересечении улиц Зиргу, Пилс, Екаба и Шкюню. Площадь занимает территорию в 9425 квадратных метров.

Название 
Площадь названа по своей архитектурной доминанте — Домскому собору, кафедральному храму Евангелическо-лютеранской церкви Латвии. Это название площадь впервые получила в 1886 году.

После государственного переворота 1934 года площадь была переименована в честь даты этого переворота и называлась площадью 15 мая.

17 июня 1940 года в Латвию вошли советские войска, положив начало присоединению Латвии к СССР. 29 июля 1940 года новая городская власть переименовала площадь в честь этого события в площадь 17 июня.

Историческое название — Домская площадь — было восстановлено в 1987 году.

История 
Площадь представляет собой относительно молодой архитектурный ансамбль, который начал формироваться во второй половине XIX века. В 1860-е годы по инициативе священнослужителей Домской церкви было принято решение снести ряд домов, примыкавших к храму с северной стороны. Через двадцать лет были снесены дома с северо-западной стороны собора. Такое разуплотнение застройки проводилось с целью обеспечения пожарной безопасности, облегчения подходов к храму и улучшения обзора величественного здания.

Со стороны главного портала Домской церкви площадь граничит с площадью Гердера.

Дальнейшее расширение Домской площади продолжалось и в XX веке. В 1936 году были снесены оставшиеся 12 домов с северной и северо-восточной стороны площади.

В ходе проекта регенерации Старого города уровень южной части площади, прилегающей к собору, был понижен до уровня XIII века. В 1986-1987 годах советский латвийский археолог А. В. Цауне приступил к археологическому исследованию площади, и под его руководством было вскрыто старинное средневековое кладбище, датируемое началом XIII века.

Ансамбль площади 
Из строений, формирующих площадь, немало колоритных сооружений с точки зрения архитектурной и исторической ценности. 
В первую очередь, следует отметить архитектурный ансамбль Домского собора и Домского монастыря (формировался в XIII—XX веках). Другим заметным зданием является здание Рижской биржи, построенное в неоренессансном стиле, имитирующем красоты венецианского палаццо. В советское время в нём располагался Латвийский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических проблем. Монументальное здание на углу улиц Смилшу и Шкюню занимает Латвийское радио (четыре государственные радиостанции, одна из которых вещает на русском языке и носит название «Домская площадь»). Ранее в этом здании, построенном архитектором Паулем Мандельштамом в стиле европейского неоклассицизма, располагался первый рижский коммерческий банк, о котором напоминает сохранившийся горельеф на фасаде. Слева к зданию Латвийского радио примыкает бывшее здание страхового общества «Россия», построенный петербургским архитектором Н. М. Проскурниным в 1906 году.

Во второй половине XIX века на территории Домской площади располагалась гостиница «Централь», здание которой не сохранилось.

В центре площади установлено латунное рондо с информацией о том, что Рига входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под защитой этой организации.

События 
 С 1941 по 1944 год в Риге действовало антифашистское подполье под руководством партизана Иманта Судмалиса. 13 ноября 1943 года его участники устроили на Домской площади сильный взрыв, в результате которого погибло более десятка человек. Взрыв был организован с целью сорвать проведение митинга протеста против пакета решений, принятого по итогам Московской конференции министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции; в итоге, запланированный митинг не состоялся.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Домская площадь
 Вид на Домскую площадь (Веб-камера), balticlivecam.com

Достопримечательности Риги
Площади Риги
Вецрига